Ариш — может означать:
 Ариш — летний дом из стеблей пальмовых листьев арабского населения побережья Персидского залива.
 Ариш — сокращённая форма имени Арина.

Топоним 
 Ариш (Марку-де-Канавезеш) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Порту.
 Ариш (Моимента-да-Бейра) — фрегезия в Португалии, входит в округ Визеу. 
 Эль-Ариш — административный центр и крупнейший город провинции Северный Синай в Республике Египет.

См. также 
 Арис